La Foudre, nave appoggio idrovolanti della Marine nationale
 Foudre, una classe di Landing Platform Dock francesi
 Foudre (L 9011), la nave capoclasse della classe Foudre
 Summer Crush, serie televisiva francese, titolo originale Foudre